Dorfkirche Schwarzbach steht für:

 Dorfkirche Schwarzbach (Auengrund) in Schwarzbach (Auengrund), Thüringen
 Kirche Schwarzbach (Elterlein) in Schwarzbach (Elterlein), Sachsen
 Dorfkirche Schwarzbach (Schwallungen), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
Kirche des hl. Alfonso Maria de Liguori, Červenka, Tschechien 
Kirche der Unbefleckten Empfängnis (Schwarzbach) Černá v Pošumaví, Tschechien